Андре́й Расторгу́ев (; ) — латвийский биатлонист, двуратный чемпион Европы по биатлону, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2010 года по летнему биатлону в спринте и преследовании, участник Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018 годов.

Биатлоном занимается с 1998 года.

Спортивная карьера 
Начал заниматься биатлоном под руководством тренера Интарса Беркулиса. В 2005 году принял участие в своём первом международном соревновании — чемпионате мира среди юниоров. С 2008 года выступает за взрослую сборную Латвии. Дебютировал в кубке мира в сезоне 2009/10.

Первые очки кубка мира набрал в сезоне 2010/2011, на 4-й этапе в Оберхофе, где в спринтерской гонке занял 40-е место. В сезоне 2012/2013 годов 15 декабря на 3-м этапе в словенской Поклюке в гонке преследования занял 10-е место, при этом ходом он был лучшим на трассе. Лучшими результатами Расторгуева были 4-е места в Сочи (сезон 2012/2013) и в гонке преследования в немецком Оберхофе (сезон 2013/2014). 

На Олимпийских игр 2014 года в Сочи занял 17-е место в спринте, а затем поднялся на 9-е место в гонке преследования с одним промахом, первый и пока единственный раз в карьере попав в 10-ку лучших на Олимпийских играх.

В масс-старте на этапе Кубка мира в Хольменколлене в сезоне 2016/2017 впервые поднялся на подиум, заняв второе место. В сезоне 2017/2018 на 7-м этапе кубка мира в Контиолахти во второй раз занял второе место в спринтерской гонке, при этом отстрелял без промахов.

На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде занял 14-е место в спринте с одним промахом, а затем смог подняться на шестое место в гонке преследования с одним промахом, впервые попав в 10-ку лучших на чемпионатах мира. В индивидуальной гонке Андрей прошёл без промаха три первых рубежа и реально претендовал в случае успешной стрельбы на 4-м рубеже как минимум на второе место. Однако на последнем рубеже Расторгуев допустил два промаха, что в итоге отбросило его на 13-е место. От второго места отстал на 1 минуту и 17 секунд.

В марте 2021 года Расторгуев был дисквалифицирован на 18 месяцев за несоблюдение правила об обязательном уведомлении допинг-офицеров о своем местонахождении, а 1 сентября 2022 года Спортивный арбитражный суд отклонил его апелляцию. Спортсмен был лишён золотой медали чемпионата Европы 2021 года в индивидуальной гонке.

Результаты

Участие в Олимпийских играх

Чемпионаты мира

Кубок мира

Призовые места на этапах Кубка мира

Финиш в Топ-6

Примечания

Ссылки 
 http://olympteka.ru/sport/biathlon/noc_stat/1/16/lat.html

Биатлонисты Латвии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы Европы по биатлону
Биатлонисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил